Marcillé kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Marcillé-Robert, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Marcillé-Raoul, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Marcillé-la-Ville, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire,